Das Dameneinzel der Australasian Championships 1923 war ein Tenniswettbewerb in Brisbane.

Titelverteidigerin war Margaret Molesworth. Das Finale bestritten, wie im Jahr zuvor, Margaret Molesworth und Esna Boyd, das Molesworth mit 6:1 und 7:5 wieder für sich entscheiden konnte.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1923